Petzingken ist der deutsche Name zweier ehemals ostpreußischer Orte in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Petzingken, Ksp. Pillkallen, 1938 bis 1946 Hainort, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Pskowskoje (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk
 Petzingken, Ksp. Schirwindt, später Ksp. Groß Warningken, 1938 bis 1946 Petzingen, Kreis Pillkallen/Schloßberg: Petzingken (Kirchspiel Groß Warningken), untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk